Vasek Pospisil e Jack Sock erano i detentori del titolo, ma hanno perso al primo turno da Colin Fleming e Gilles Müller.

Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Fleming e Müller per 4–6, 7–62, [10–4].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (primo turno)

<li>  Eric Butorac /  Artem Sitak (semifinale)
<li>  Mate Pavić /  Michael Venus (primo turno)

Wildcard

  Christopher Eubanks /  Donald Young (semifinale)

<li>  Mardy Fish /  Andy Roddick (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2015
ATP World Tour 2015